

Patronyme
 Christine de Pizan, (1364-1430), fut une philosophe et poétesse française de naissance italienne.
 Héliodore Pisan, (1822-1890), fut un peintre, aquarelliste et graveur français.
 Le Pisan, (1220-1278), fut un architecte et sculpteur italien.
 Thomas de Pisan, fut un médecin et astrologue italien.

Toponymie
 La rue Christine-de-Pisan est une voie du  de Paris, en France.

Gentilé
 Pisan, un habitant de Pise, en Italie.

Homonymie
Homonymie de patronyme